Chief information officer
 Interkerkelijk Contact in Overheidszaken